Příjmení Škarvan nosí více významných osobností:

 Albert Škarvan (1869–1926) – slovenský lékař
 Jaroslav Škarvan (* 1944) – československý házenkářský brankář
 František Škarvan (1910–1992) – synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, český právník a úředník Kanceláře prezidenta republiky

Externí odkazy